Millerelix jacksoni är en snäckart som först beskrevs av Bland 1866.  Millerelix jacksoni ingår i släktet Millerelix och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
jacksoni